NpSG steht für:
 Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG), deutsches Gesetz

NPSG steht für:
 Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG), österreichisches Gesetz, siehe Neue psychoaktive Substanzen #Österreich

Abkürzung